

Lokalizacje

w Anglii 
 Compton – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Compton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Compton (Guildford) – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Compton (Plymouth) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Compton – miejscowość w South Hams, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Compton – zamek średniowieczny w Anglii
 Compton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Compton (Test Valley) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Compton (Waverley) – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Compton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Compton – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Compton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Compton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Compton (Winchester) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Compton – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Compton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lee

Gminy 
 Compton (ang. Compton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Compton (ang. Compton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail

Pozostałe 
 Compton – naziemna stacja linii Blue Line metra w Los Angeles

Pozostałe lokalizacje 
 (52337) Compton – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Osoby 
 Arthur Holly Compton – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1927 r.
 Barnes Compton – polityk amerykański
 Benji Compton – żużlowiec hiszpański
 Caitlin Compton – amerykańska biegaczka narciarska
 Francis Harry Compton Crick – angielski biochemik, genetyk i biolog molekularny
 John Compton – polityk, trzykrotny premier Saint Lucia
 Spencer Compton – brytyjski arystokrata i polityk, premier Wielkiej Brytanii

Muzyka 
 Real Compton City G’s – utwór amerykańskiego rapera Eazy-E
 Straight Outta Compton – album zespołu hip-hopowego N.W.A
 Straight Outta Compton – film o zespole N.W.A
 Str8 Off tha Streetz of Muthaphukkin Compton – piąty studyjny album Eazy’ego-E
 Compton – trzeci studyjny album Dr. Dre

Pozostałe 
 Nagroda Comptona Crooka – nagroda w dziedzinie fantastyki